На смену Кубку Рио 1951 и Кубку Рио 1952 в 1953 году пришёл «Torneio Octogonal Rivadavia Correa Meyer». У него несколько изменился формат, среди участников стали преобладать бразильские клубы (5 из 8 участников), вследствие чего он утратил статус межконтинентального турнира.

Участники 
  Ботафого (второе место на «Small Cup of the World 1952»)
  Флуминенсе (обладатель Кубка Рио 1952)
  Васко да Гама (чемпион штата Рио-де-Жанейро 1952)
  Коринтианс (чемпион Турнира Рио-Сан-Паулу 1953)
  Сан-Паулу (чемпион штата Сан-Паулу 1953)
  Олимпия (второе место на чемпионате Парагвая 1953)
  Хиберниан (чемпион Шотландии 1952)
  Спортинг (чемпион Португалии 1953)
 Реал Мадрид (чемпион Малого Кубка Мира 1952) и  Насьональ (чемпион Уругвая 1953) отказались от участия в турнире.

Группа «Рио-де-Жанейро»

Итоговая таблица

Группа «Сан-Паулу»

Итоговая таблица

Полуфинал «Сан-Паулу»

Полуфинал «Рио-де-Жанейро»

Финал

Ссылки 
 RSSSF (1953)

1953